Себу — слово, обозначающее в переводе с себуанского языка «животный жир». Является топонимом в Филиппинах и др.:
 Себу — диалект себуанского языка.

География 
 Себу — остров на Филиппинах.
 Себу — город на Филиппинах.
 Агломерация Себу — городская агломерация на Филиппинах.
 Себу — провинция Филиппин.
 Себу — одно из названий моря Сибуян, межостровного моря Филиппин.
 Себу — пролив в филиппинском регионе Центральные Висайи, разделяющий острова Себу и Бохоль.
 Себу — река в Марокко.